Педрегал има више значења:

 Педрегал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Педрегал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Педрегал (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Педрегал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Педрегал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Педрегал (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педрегал (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педрегал (Сан Лукас Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Педрегал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Педрегал (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Педрегал (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику